Се́рдце па́рмы (Пармы) может означать:
 «Сердце пармы» — роман Алексея Иванова.
 «Сердце Пармы» — бывший фестиваль в Пермском крае.
 «Сердце Пармы» — фильм Антона Мегердичева по одноимённому роману Алексея Иванова.